152 mm armata wz. 1910/34 (ros. 152-мм пушка образца 1910/34 годов) – radziecka armata polowa.

Armata wz. 1910/34 powstałą przez połączenie lufy armaty wz. 1910/30 z łożem 122 mm armaty wz. 1931. Armata miała zamek śrubowy. Opornik hydrauliczny, powrotnik hydropneumatyczny. Łoże dwuogonowe, koła z gumowymi bandażami. Podwozie było wyposażone w resory piórowe. Zawieszenie było wyłączane ręcznie po rozłożeniu ogonów.

Produkcję armat wz. 1910/34 rozpoczęto w 1936 roku. 1 listopada 1936 roku RKKA miała 14 takich armat. Produkcję zakończono w 1938 roku po wyprodukowaniu 275 dział.

Armaty wz. 1910/34 znajdowały się na uzbrojeniu artylerii korpuśnej razem ze 152 mm haubicoarmatami wz. 1937.

Amunicja

Przypisy

Bibliografia 
 

Radzieckie holowane armaty polowe
Radziecka broń artyleryjska II wojny światowej